Caracolense – abitanti di Caracol (Mato Grosso do Sul)
Caracolense – abitanti di Caracol (Piauí)